A competição de 10 km livre feminino do esqui cross-country nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 foi disputada em 15 de fevereiro no Centro de Esqui Cross-Country Alpensia, em Pyeongchang.

Medalhistas

Programação
Horário local (UTC+9).

Resultados
A prova foi disputada por 90 atletas.

10 km livre feminino